Der Rajon Trojizke (ukrainisch /; russisch /) war eine 1926 (bis 1938 in der Oblast Charkiw) gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Luhansk im Osten der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 1633 km² und eine Bevölkerung von etwa 20.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Siedlung städtischen Typs Trojizke.

Das Gebiet kam erst am 16. Oktober 1925 offiziell zur Ukrainischen SSR, vorher war es ein Teil der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik und lag hier im Ujesd Waluiki.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Swatowe.

Geographie 
Der Rajon lag im Nordwesten der Oblast Luhansk. Er grenzte im Norden (Oblast Belgorod, Rajon Waluiki, Rajon Weidelewka, Rajon Rowenki) an Russland, im Osten an den Rajon Bilokurakyne, im Süden an den Rajon Swatowe, im Südwesten an den Rajon Kupjansk (in der Oblast Charkiw) sowie im Nordwesten an den Rajon Dworitschna (Oblast Charkiw).

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließt in nordwestlicher Richtung der Fluss Urasowe (Уразове) sowie im Süden die Krasna, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 100 und 200 Metern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Siedlungsratsgemeinde sowie 17 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlung städtischen Typs
 58 Dörfer

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)

Siehe auch

Einzelnachweise 

Trojizke
Rajon Swatowe
Aufgelöst 2020